Kawkas (kyrillisch Кавказ) ist der russische Name für das Kaukasus-Gebirge, davon abgeleitet sind:

 Kawkas (Perejaslaw-Chmelnyzkyj), Dorf in der ukrainischen Oblast Kiew, Rajon Perejaslaw-Chmelnyzkyj
 Kawkas (Baschtanka), Dorf in der ukrainischen Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka
 Kawkas (Michailowka), Dorf in der russischen Oblast Amur, Rajon Michailowka
 Kawkas (Tschekmagusch), Weiler in der russischen Republik Baschkortostan, Rajon Tschekmagusch

 Port Kawkas, russischer Hafen am Schwarzen Meer